

Località
Stati Uniti
Oxbow (Dakota del Nord)
Oxbow (Maine)
Oxbow (New York)

Canada
Oxbow (Saskatchewan)

Musica
Oxbow (gruppo musicale), gruppo rock di San Francisco

Aziende
 Oxbow (azienda), azienda di alimenti e accessori per animali domestici